Steve Walsh peut désigner :
 Steve Walsh (né en 1951), un musicien membre du groupe de rock progressif Kansas ;
 Steve Walsh (1959-1988), un disc jockey britannique ;
 Steve Walsh (né en 1972), un arbitre international néo-zélandais de rugby à XV ;
 Steve Walsh (né en 1964), un footballeur anglais ;
 Steve Walsh (né en 1966), un footballeur américain ;
 Steve Walsh (né en ?), un producteur et fondateur de Steve Walsh Production.